Новотроицкий сельский совет (сельсовет)

Запорожская область 
 Новотроицкий сельский совет Бердянского района
 Новотроицкий сельский совет Ореховского района

Упразднены в 2020.

На территории Российской Федерации 

Алтайский край
 Новотроицкий сельсовет — в Тальменском районе.

Амурская область
 Новотроицкий сельсовет, Благовещенский район
 Новотроицкий сельсовет, Константиновский район

Башкортостан
 Новотроицкий сельсовет в Мишкинском районе
 Новотроицкий сельсовет в Чишминском районе

Красноярский край
 Новотроицкий сельсовет — сельское поселение в Идринском районе.
 Новотроицкий сельсовет — сельское поселение в Казачинском районе.
 Новотроицкий сельсовет — сельское поселение в Минусинском районе.

Новосибирская область
 Новотроицкий сельсовет в Колыванском районе

Оренбургская область
 Новотроицкий сельсовет

Ставропольский край
 Новотроицкий сельсовет, с 2004 станица Новотроицкая — административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) Изобильненского района. Упразднён в 2017.